В парному розряді жіночого тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Франсуаза Дюрр і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг 6-3, 6-7, 6-4.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (фінал)
 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (півфінал)

 Інгрід Бентцер /  Джулі Гелдман (чвертьфінал)
 Мартіна Навратілова /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

United Airlines Tournament of Champions